Ож () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Ліможа, 36 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ож на сайті французького Національного інституту географії
 Ож на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез